Biografies:
 François-Jean Lefebvre de La Barre (1746, castell de Férolles-Attilly - Abbeville, 1766) 
 Françoise Barré-Sinoussi (París, 1947), metgessa francesa guardonada amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia
 Jordi Barre (Argelers, Rosselló, 1920), cantautor nord-català
 Raymond Barre (Saint-Denis, illa de la Reunió, 1924 - París, 2007), economista i polític francès de centredreta
 Siad Barre (Ganane, 1917 - Lagos, Nigèria, 1995), darrer president de la Somàlia unida
 Tit Betuci Barre, orador romà
 Toponímia:
 Estats Units:
 Barre (Massachusetts), població a l'estat de Massachusetts
 Barre (ciutat de Vermont), ciutat a l'estat de Vermont
 Barre (town de Vermont), població a l'estat de Vermont
 Graniteville-East Barre, concentració de població designada pel cens a l'estat de Vermont
 Port Barre, població a l'estat de Louisiana
 South Barre, concentració de població designada pel cens a l'estat de Vermont
 Wilkes-Barre, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 França:
 Barre (Tarn), municipi al departament del Tarn (regió d'Occitània)
 Barre-des-Cévennes, municipi del departament de la Losera (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Cantó de Barre-des-Cévennes, cantó del departament de la Losera (Llenguadoc-Rosselló)
 Deuil-la-Barre, municipi al departament de la Vall de l'Oise (regió de l'Illa de França)
 La Barre-de-Monts, municipi al departament de la Vendée (regió de País del Loira)
 Miscel·lània: Síndrome de Guillain-Barré, trastorn en el qual el sistema immunitari ataca part del sistema nerviós